Norvégia
Rolla, sziget Troms megyében

 USA
Rolla, település Missouri államban